Avenida Diagonal puede hacer referencia a las siguientes vías: 

 La avenida Diagonal de Barcelona (España);
 La avenida Diagonal de Lima (Perú).